Kellogg Company ou Kellogg's, uma multinacional estadunidense produtora de cereais.
Kellogg School of Management, uma escola de negócios e administração de empresas da Universidade Northwestern.
Kellogg, é a abreviatura padrão do botânico norte-americano Albert Kellogg.

Localidades

Kellogg (Idaho)
Kellogg (Iowa)
Kellogg (Minnesota)

Desambiguação